Оста́пченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Остапченко Володимир Іванович (1923—1996) — український радянський діяч, Герой Соціалістичної Праці (1977).
 Остапченко Денис В'ячеславович ( 2001) — український паралімпійський плавець, дворазовий чемпіон Європи, триразовий призер чемпіонату світу, чемпіон, срібний та бронзовий призер Паралімпійських ігор.
 Остапченко Людмила Іванівна ( 1954) — українська вчена-біохімік.
 Остапченко Феодосій Олександрович (30.01.1911 — ?) — начальник команди Динамо (Київ) 1955—1957 років, згодом журналіст «Спортивної газети».

Див. також 
 Остапчук
 Остапенко